Бартоломео Растрелли: Растрелли, Бартоломео Карло (1675—1744) — русский скульптор, архитектор и художник.
 Растрелли, Бартоломео Франческо (1700—1771) — русский архитектор, представитель стиля барокко; сын Б. К. Растрелли; также известен как Ф. Б. Растрелли и Варфоломей Варфоломеевич Растрелли.